Seebrück war zeitweise der deutsche Name von Orten in Polen:
 Seebrück, 1939–1945 der deutsche Name von Mościszki, einem Dorf der Gmina Krzywiń in der Woiwodschaft Großpolen
 Seebrück, 1941–1945 der deutsche Name von Rogowo (Powiat Żniński), einem Dorf und Gemeindesitz in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern